Відомі носії прізвища
 Залізняк Андрій Анатолійович ( 1935 —  2017) — радянський та російський лінгвіст.
 Залізняк Богдан Васильович ( 1946) — український поет.
 Залізняк Володимир ( 1895 —  ?) — інженер-хімік.
 Залізняк Дмитро Олександрович ( 1925 —  1963) — український радянський поет, сатирик, гуморист.
 Залізняк-Охримович Олена Юліанівна ( 1886 —  1969) — українська громадська діячка, журналістка.
 Залізняк Леонід Львович ( 1951) — український археолог.
 Залізняк Світлана-Майя (народилася 31 липня 1963) — українська поетка, член Національної спілки письменників України.
 Залізняк Максим ( близько 1740 —  після 1768) — керівник гайдамацького повстання 1768 року, відомого під назвою Коліївщина, козацький отаман.
 Залізняк Микола Кіндратович ( 1888 —  1950) — український громадсько-політичний діяч, публіцист та дипломат.
 Голик-Залізняк Мефодій Фокович ( 1897 —  1923) — український військовий діяч часів УНР, хорунжий Армії УНР, повстанський отаман Холодного Яру.

Інші антропоніми 
 Залізняк — псевдонім Петра Мірчука.
 Залізняк — псевдо Івана Шпонтака.
 Залізняк — псевдо Миколи Дудича

Див. також 
 Залізняк (значення)
 Железняк

Українські прізвища